Municipio de Shippen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shippen (condado de Cameron, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cameron.
 Municipio de Shippen (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.